Asit Sen ist der Name folgender Personen:

*Asit Sen (Schauspieler) (1917–1993), indischer Filmschauspieler und Comedian
Asit Sen (Regisseur) (1922–2001), indischer Filmregisseur